Ами́ров (Ами́рова) — фамилия. Известные носители:

Амиров

А 
 Амиров, Азад-бек Аббас оглы (1883—1939) — врач, педагог. Один из первых физиологов Азербайджана.
  (род. 1978) — российский монтажёр и кинорежиссёр, лауреат премии «Золотой орёл» (2012) и премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (2018) за лучший монтаж.
 Амиров, Александр Шахназарович (1934—2023) — советский и российский тренер по самбо и дзюдо.
 Амиров, Алмас Хадисович (род. 1968) — народный артист Республики Башкортостан, заслуженный артист Республики Башкортостан.
 Амиров, Арсен Минаевич (или Амирян; 1881—1918) — армянский и российский революционер, один из 26 Бакинских комиссаров.
 Амиров, Артур Рустемович (род. 1992) — российский хоккеист-защитник.

Г 
 Амиров, Гараш Ибрагим оглы (1926—1973) — буровой мастер треста «Ширванбурнефть» объединения «Азнефть» АзССР, Герой Социалистического Труда.

Д 
 Амиров, Джамшид Джаббар оглы (1918—1982) — азербайджанский писатель, основоположник детективного жанра в Азербайджане.
 Амиров, Джангирей Гильманович — российский башкирский политик, один из деятелей Башкирского национального движения.

И 
 Амиров, Ильдар Рафикович (род. 1987) — киргизский футболист.
 Амиров, Иран Амирович (1944—2014) — казахский государственный и общественный деятель.

К 
 Амиров, Кафиль Фахразеевич (1949—2020) — прокурор Республики Татарстан.
 Амиров, Курбан-Али Амирович (род. 1949) — российский предприниматель и депутат Государственной думы 3 и 4 созывов.

Л 
 Амиров, Лазарь Веньяминович (1936—2007) — писатель, поэт и драматург, переводчик.

М 
 Амиров, Марс Гизитдинович (1930—1992) — советский государственный деятель и учёный.
 Амиров, Мешади Джамиль Амираслан оглы (1875—1928) — азербайджанский тарист и композитор, отец композитора Фикрета Амирова.
 Мирсай Амир (настоящее имя — Мирсаяф Амиров; 1906/1907—1980) — прозаик, драматург, журналист, государственный и общественный деятель.
 Амиров, Мубариз Миразиз оглы (1947—2021) — азербайджанский учёный, доктор философии по педагогическим наукам.

Н 
 Амиров, Наиль Хабибуллович (род. 1939) — ректор Казанского медицинского государственного университета в 1989—2008 годах.

Р 
 Амиров, Раиф Кадимович (род. 1941) — российский педагог, писатель, критик, учёный-литературовед.
 Амиров, Расим Закирович (1923—1995) — электрокардиохирург, физиолог, почётный академик Академии Наук Республики Башкортостан (1995), профессор.
 Амиров, Рафик Гаязович (род. 1965) — киргизский футбольный тренер.
 Амиров, Руслан Рафикович (род. 1990) — киргизский футболист, вратарь.
 Амиров, Родион Русланович (род. 2001) — российский хоккеист, нападающий.

С 
 Амиров, Саид Джапарович (род. 1954) — временно отстранённый мэр Махачкалы.

Т 
 Амиров, Темирлан Нуртазаулы (род. 1997) — казахстанский футболист.

У 
 Амиров, Урал Римович (род. 1980) — российский футболист.

Ф 
 Амиров, Фазыл Файзрахманович (1914—1979) — узбекский советский учёный-медик, хирург, специалист топографической анатомии.
 Амиров, Фикрет Мешади Джамиль оглы (1922—1984) — азербайджанский советский композитор, Народный артист СССР.

Х 
 Амиров, Халим Насретдинович (1894—1937) — участник Гражданской войны в России и Башкирского национального движения.
 Амиров, Ходжи (1933—1994) — бригадир бригады комплексной механизации колхоза им. Куйбышева Матчинского района Таджикской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Амиров, Хусаинбек Ахметович (1903—1989) — советский и казахский политический деятель.

Ш 
 Амиров, Шаукат Сабирович (род. 1947) — советский и российский балалаечник, профессор, ректор Уральской консерватории, народный артист РФ.



См. также

Примечания